Vogar kan syfta på följande platser:

Island 

 Vogar (klippa), Norðurland eystra, 
 Vogar (ort), Suðurnes, 
 Sveitarfélagið Vogar, Suðurnes, 

Robotskapade Islandförgreningar